Montacuto ima više značenja:
 Montacuto, Alessandria
 Montacuto, Ancona
 Montacuto, Pavia